Croatian Bol Ladies Open – żeński turniej tenisowy kategorii WTA 125K series zaliczany do cyklu WTA, rozgrywany na ceglanych kortach w chorwackiej miejscowości Bol począwszy od sezonu 2016. W latach 1991–2003 był rozgrywany w kategorii WTA Tour.

Historia nazwy turnieju:

Mecze finałowe

Gra pojedyncza

Gra podwójna

Uwagi

Bibliografia